Convento dell'Osservanza a Imola
 Convento dell'Osservanza a Montalcino
 Convento dell'Osservanza a Siena
 Convento dell'Osservanza a Tocco da Casauria